Dantas è un cognome di lingua portoghese e può riferirsi a:

Persone 
Daniel Dantas (1954) – banchiere brasiliano
Giancarlo Dias Dantas (1974) – calciatore brasiliano
Pedro Iarley Lima Dantas (1974) – calciatore brasiliano
Rodrigo Corrêa Dantas (1989) – calciatore brasiliano

Geografia 
Cícero Dantas – comune brasiliano di Bahia
Francisco Dantas – comune brasiliano di Rio Grande do Norte
Poço Dantas – comune brasiliano di Paraíba
Carnaúba dos Dantas – comune brasiliano di Rio Grande do Norte
Riachão do Dantas – comune brasiliano di Sergipe